Závod na 1500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2006 se konal v hale Oval Lingotto v Turíně dne 21. února 2006. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.

Výsledky

Externí odkazy 
  Torino 2006 Official Report - Speed Skating , la84foundation.org
  Výsledky závodu na 1500 m mužů, speedskatingnews.info

Muži 01500